Spojler ili spoiler može značiti:

 Spojler - aerodinamički element za usmjeravanje zraka na automobilima i letjelicama, stabilizatori,
 Spojler - neželjeno preuranjeno otkrivanje radnje u medijima (knjiga, film, TV serija),

 Wikipedia:Spoiler - Wikipedijini predlošci za upozorenje čitateljima da u nastavku članka slijedi otkrivanje radnje.